Eduard von Keyserling – scrittore tedesco
 Eugen von Keyserling – zoologo e aracnologo tedesco

Pagine correlate
 Keyserling